

Плей-оф: Південна Америка - Океанія

Посилання 
 2006 FIFA World Cup на FIFA.com  

Чемпіонат світу з футболу 2006